

Patronyme 

  (1960-), activiste et romancière américaine,
  (1928-1997), pilote automobile américain,
  (1874-1956), militaire américain,
  (1857-1907), homme politique américain,
 John Welborn (1970-), joueur de rugby à XV australien,
 Justin Welborn, acteur américain.

Histoire 
 La culture Caborn-Welborn, culture préhistorique nord-américaine.
Patronyme anglais